Vickers má více významů:

 Vickers (příjmení) – příjmení
 Vickers plc – britská strojírenská společnost založená v roce 1828.
 1828 – Vickers Company
 1867 – Vickers, Sons & Company
 1897 – Vickers, Sons & Maxim 
 1927 – Vickers-Armstrongs

Kulomety a kanóny 
 Vickers (kulomet) – 7,7mm kulomet
 Vickers-Berthier, kulomet, používaný Brity za druhé světové války
 Vickers K, letecký kulomet užívaný začátkem druhé světové války
 Vickers .50 – 12,7mm kulomet
 Vickers QF 2 pounder – britský 40mm rychlopalný námořní protiletadlový kanón
 Ordnance QF 3-pounder Vickers – britský 47mm námořní kanón
 Ordnance QF 2 pounder – britský 40mm protitankový kanón

Letadla 
Vickers F.B.5 Gunbus, stíhací dvouplošník
 Vickers Valiant, proudový čtyřmotorový strategický bombardér
 Vickers VC10; čtyřmotorový dopravní letoun poháněný proudovými motory
 Vickers Vimy, těžké bombardovací letadlo
 Vickers Vincent (Vickers Vildebeest), třímístný dvouplošník
 Vickers Viscount, dopravní turbovrtulový letoun
 Vickers Warwick, dálkový bombardér užívaný v době druhé světové války 
 Vickers Wellington, střední dvoumotorový bombardér

Tanky 
 Vickers Cruiser Mk I, střední tank 30. let
 Vickers Mark E, lehký tank
 Vickers Medium Mark I, střední tank 30. let
 Vickers Mk 3, tank vyráběný v letech 1975–1994

Další 
 zkouška tvrdosti podle Vickerse